Das Großherzogtum Luxemburg ist in zwölf Kantone und 102 Gemeinden gegliedert.

In der folgenden Tabelle sind die Gemeinden, der Kanton, in dem sie liegen, die Einwohnerzahl und der Stand der Einwohnerzahl aufgelistet.

Zwölf Ortschaften tragen den Titel „Stadt“, der in Luxemburg durch Gesetz verliehen wird. Einige Städte tragen ihren Titel seit dem Mittelalter; diese Titel wurden durch das erste Gemeindegesetz vom 24. Februar 1843 lediglich bestätigt. Durch zwei Gesetze aus den Jahren 1906 und 1907 wurde fünf weiteren Gemeinden der Titel einer Stadt verliehen. Das neue Gemeindegesetz vom 13. Dezember 1988 hat lediglich die Titel der zwölf luxemburgischen Städte bestätigt. Die zwölf Städte sind: Diekirch, Differdingen, Düdelingen, Echternach, Esch an der Alzette, Ettelbrück, Grevenmacher, Luxemburg, Remich, Rümelingen, Vianden und Wiltz. Die mit Abstand größte Stadt und einzige Großstadt des Großherzogtums ist die Hauptstadt Luxemburg.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Luxembourg gazetteer of villages and towns. Institut grand-ducal 2010. (Ortsnamensliste mehrsprachig)
 City Population – Aktuelle und historische Einwohnerzahlen der Gemeinden in Luxemburg
 STATEC (Luxemburgs Statistikdienst)

 
Luxemburg
Gemeinde Luxemburg